Чемпионат Европы по боксу 1942 года прошёл в городе Бреслау (Третий рейх) с 20 по 25 января. В нём приняли участие 97 боксёров из 11 стран. После Второй мировой войны АИБА аннулировала его результаты.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 KONTROWERSJE: WOJENNE MISTRZOSTWA EUROPY — BRESLAU 1942

1942
1942 год в боксе
Январь 1942 года
1942 год в Польше
Международные спортивные соревнования во Вроцлаве
Чемпионаты Европы в Польше